Драгослав Ђорђевић може да се односи на:

 Драгослав Ђорђевић (политичар) (1887-1973), професор, политичар, бан Врбаске бановине.
 Драгослав Ђорђевић (1931-1989), српски историчар уметности и ликовни критичар.
 Драгослав Ђорђевић Гоша (1919-1949), народни херој Југославије.